Johannes XXIII. steht für:
 Johannes XXIII. (1881–1963), Papst von 1958 von 1963
 Johannes XXIII. (Gegenpapst) (um 1370–1419), Gegenpapst von 1410 bis 1415
 Johannes XXIII. (Greifensee), nach dem Papst benannte Kirche in Greifensee
 Johannes XXIII. – Für eine Welt in Frieden, Spielfilm über den Papst